Palihovici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Sergiu Palihovici (n. 1971), politician moldovean, ministru.
 Liliana Palihovici (n. 1971), politician moldovean, deputat.